Rieussec est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Carole Rieussec, une compositrice française de musique électroacoustique.
 Joseph Rieussec, colonel de la  de la Garde nationale parisienne.
 Nicolas Matthieu Rieussec (1781-1852), un horloger français, inventeur du chronographe encreur.

Toponyme 

 Rieussec, une commune française située dans le département de l'Hérault et la région Occitanie ;
 Le château Rieussec, un domaine viticole situé à Fargues, dans le département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine.

Homonymie
Homonymie de patronyme